Action de garnir ou de renforcer un objet au moyen de fers ou de pièces métalliques (ex : Le ferrage d'une roue) : ferrage (industrie).
 Action de mettre un fer, des fers aux sabots d'un animal : ferrage (cheval).
 Fixation d'un vantail à son bâti dormant à l'aide de ferrures permettant la rotation ; pose des ferrures elles-mêmes.
 Traitement consistant à déposer par électrolyse une couche de fer sur une pièce.
 Action de ferrer un poisson.
 Désigne un type de terre agricole, « extrêmement fertile et située aux alentours d'une commune ». C'est un toponyme qui se rencontre régulièrement en Provence.

Homophone
 Ferage est un hameau de la commune de Houyet en province de Namur (Belgique).

Sources et notes